Il recinto (The Drift Fence) – romanzo di Zane Grey del 1933
Il recinto (A ménesgazda) – film del 1978 diretto da András Kovács